BMW Gran Turismo або GT це середнього розміру автівки прогресивної діяльності (PAV). Першим GT був BMW 5 Gran Turismo.
 BMW CS Concept, концепт
 BMW 3 Series Gran Turismo, варіація BMW 3 Серії
 BMW 5 Series Gran Turismo, варіація BMW 5 Серії
 BMW 6 Series Gran Turismo

Галерея 

BMW